Mokpo ist eine südkoreanische Hafenstadt in der Provinz Jeollanam-do, im äußersten Südwesten des Landes an der Mündung des Yeongsan ins Gelbe Meer gelegen. 

Im Norden und Osten grenzt Mokpo an den Landkreis Muan, im Süden an den Landkreis Yeongam und im Westen und Nordwesten liegt der Landkreis Sinan, der aus den vorgelagerten Inselgruppen besteht. 

Unter dem Druck Japans wurde 1897 der Hafen für den Handel geöffnet. In dieser Zeit wurde Mokpo eine wichtige Handels- und Industriestadt.

Von 1910 bis 1945, als Korea in das Japanische Kaiserreich eingegliedert war, wurde die Stadt Mokupo nach der japanischen Aussprache des Stadtnamens  genannt.

Seit der Ausgliederung Gwangjus aus der Provinz Jeollanam-do war sie bis vor einigen Jahren auch deren bevölkerungsreichste Stadt. Der Aufbau der neuen Provinzhauptstadt im Kreis Muan findet direkt an der Grenze zu Mokpo statt.

Heute ist Mokpo ein wichtiger Werftstandort der Hyundai Samho Heavy Industries. Die südkoreanische Marine unterhält in der Stadt das Hauptquartier ihrer dritten Flotte.

Klimatabelle

Städtepartnerschaften 
  Hammerfest, Norwegen, seit 1962
  Beppu, Japan, seit 1984
  Lianyungang, Volksrepublik China, seit 1992
  Yeongju, Südkorea, seit 1998
  Masan, Südkorea, seit 1998
  Xiamen, Volksrepublik China, seit 2007
  Cheongju, Südkorea, seit 2008

Söhne und Töchter der Stadt 
 Soon-Tek Oh (1932–2018), US-amerikanischer Schauspieler
 Kim Chi-ha (1941–2022), Schriftsteller
 Cho Hun-hyeon (* 1953), Go-Profi
 Lee Dong-hae (* 1986), Mitglied der K-Pop-Group Super Junior
 Choi Youngjae (* 1996), Sänger der Band Got7

Weblinks 

 Offizielle Website (engl.)

Einzelnachweise 

Mokpo